Афанасьевский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица:

 Архангельская область
 Афанасьевский сельсовет — Верхнетоемский район.
 Белгородская область
 Афанасьевский сельсовет — Алексеевский район.
 Ивановская область
 Афанасьевский сельсовет — Шуйский район.
 Иркутская область
 Афанасьевский сельсовет — Тулунский район.
 Кировская область
 Афанасьевский сельсовет — Афанасьевский район.
 Курская область
 Афанасьевский сельсовет — Курчатовский район.
 Афанасьевский сельсовет — Обоянский район.
 Афанасьевский сельсовет — Солнцевский район.
 Липецкая область
 Афанасьевский сельсовет — Измалковский район.
 Московская область
 Афанасьевский сельсовет — Верейский (1929—1959), Можайский (1963—1965) и Наро-Фоминский (1959—1963, 1965—1994) районы.
 Саратовская область
 Афанасьевский сельсовет — Воскресенский район.
 Свердловская область
 Афанасьевский сельсовет — Ачитский район.
 Смоленская область
 Афанасьевский сельсовет — Духовщинский район.